Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
 układ jednostek miar MTS
 Międzynarodowe Targi Szczecińskie
 Masa Tysiąca Sztuk
 Mobile TeleSystems inaczej MTS – największy operator komórkowy w Rosji i krajach WNP
 MTS – artyleryjski ciągnik gąsienicowy
 Manchester Triage System